В 2005 году сборная России провела 10 матчей, из них 2 товарищеских и 8 в рамках отборочного турнира чемпионата мира. По итогам выступления в отборочной группе сборная России заняла 3-е место и не попала даже в стыковые матчи, пропустив в итоге чемпионат мира.

Список матчей 
Товарищеский матч

Отборочная стадия XVIII чемпионата мира. Матч группы 3 зоны УЕФА

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XVIII чемпионата мира. Матч группы 3 зоны УЕФА

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XVIII чемпионата мира. Матч группы 3 зоны УЕФА

Турнирная таблица после тура

Товарищеский матч

Отборочная стадия XVIII чемпионата мира. Матч группы 3 зоны УЕФА

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XVIII чемпионата мира. Матч группы 3 зоны УЕФА

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XVIII чемпионата мира. Матч группы 3 зоны УЕФА

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XVIII чемпионата мира. Матч группы 3 зоны УЕФА

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XVIII чемпионата мира. Матч группы 3 зоны УЕФА

 вышла в стыковые матчи, где её переиграла  с общим счётом 6:2 (5:1, 1:1).

Итоговая таблица группы

Скандалы 
 Перед игрой Латвия — Россия в рижском издании Sporta Aviza было опубликовано интервью, в котором Виталий Астафьев сказал, что ему якобы предлагали деньги от российской стороны за «сдачу» игры. Позже Астафьев принёс извинения российской делегации, заявив, что его просто неправильно поняли и он пересказывал чужие слухи. Сама газета отказалась публиковать аудиозапись и давать комментарии.
 В декабрьском выпуске журнала «Мой футбол» была запущена предновогодняя юмористическая новость о снятии сборной Испании с чемпионата мира и допуске не Словакии, которая проиграла ей в стыковых матчах, а России. Авторы всерьёз утверждали, что игрок сборной Испании Серхио Рамос, выступавший в матчах против словаков — на самом деле казах по имени Сеильда Джаксынкулов, который выступал ранее за молодёжную сборную Казахстана в нарушение действовавших правил ФИФА и поэтому не имел права играть за Испанию. Словакию же предлагалось дисквалифицировать за неспортивное поведение, поскольку тренер словаков Душан Галис был удалён на 18-й минуте первой игры за драку с итальянским арбитром Массимо Де Сантис и тем самым якобы дискредитировал Словацкий футбольный союз.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сборная России в 2005 году на сайте rusteam.permian.ru
 Все сборные России по футболу в 2005 году на сайте russia-matches.ucoz.ru

2005